Асланишвили () — грузинская фамилия.

Известные носители:
  (1891—1955) — грузинский советский врач и альпинист, заслуженный врач ГССР, заслуженный мастер спорта СССР.
  (1896—1981) — грузинский советский музыковед.